Чемпионат мира по снукеру 1998 (, также известен как 1998 Embassy World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший с 18 апреля по 4 мая 1998 года в Crucible Theatre в Шеффилде, Англия. Чемпионом мира стал Джон Хиггинс.

Призовой фонд 

 Общий призовой фонд: GB£ 1 323 000.
 Победитель: £ 220 000
 Финалист: £ 132 000
 Полуфиналисты: £ 66 000
 Четвертьфиналисты: £ 33 000
 1/8 финала: £ 17 750
 1/16 финала: £ 12 000
 Приз за высший телевизионный брейк: £ 19 000

Высший брейк 

 Джон Хиггинс и Джимми Уайт — 143. Всего на чемпионате мира 1998 года было 59 сенчури-брейков.

Результаты

Основной турнир

Сенчури-брейки 

 143, 139, 131, 130, 130, 128, 119, 118, 114, 111, 109, 104, 103, 102 Джон Хиггинс
 143, 138, 118, 106 Джимми Уайт
 141 Питер Лайнс
 141, 134, 118, 104, 100 Ронни О'Салливан
 140, 107 Дэвид Грэй
 137, 134, 131, 112 Кен Доэрти
 137 Дэйв Харольд
 137 Джеймс Уоттана
 133, 109 Стивен Ли
 127, 100 Мэттью Стивенс
 124, 117, 109, 108, 108, 104 Питер Эбдон
 120, 108, 104, 102 Джон Пэррот
 115, 105 Эльфи Бёрден
 115, 108, 102, 100 Энтони Хэмилтон
 112 Даррен Морган
 111 Алан Макманус
 105, 100 Фергал О’Брайен
 103, 100 Марк Кинг
 102 Марк Уильямс

Ссылки 
 Global Snooker 
 Snooker.org 

Чемпионат мира по снукеру
1998 год в снукере